Marcus Fabius Vibulanus ist der Name folgender Personen:

* Marcus Fabius Vibulanus (Konsul 483 v. Chr.) († 477 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul 483 und 480 v. Chr.
 Marcus Fabius Vibulanus (Konsul 442 v. Chr.), römischer Politiker